Verny bezeichnet:

 Verny, französische Gemeinde in Lothringen
 Almaty, früherer Name der kasachischen Stadt

Verny ist der Familienname folgender Personen:

 Arsène Verny (* 1956), tschechisch-deutscher Rechtswissenschaftler
 Artyom Verny (* 1993), israelischer Eishockeyspieler
 Cécile Verny (* 1969), deutsch-französische Jazzsängerin
 Françoise Verny (1928–2004), französische Verlegerin
 Léonce Verny (1837–1908), französischer Ingenieur 
 Thibault Verny (* 1965), französischer Geistlicher, Weihbischof in Paris

Siehe auch:

 Cécile Verny Quartet